Steve Austin est un personnage de fiction, héros de la série L'Homme qui valait trois milliards.
 Steve Austin (1964- ), est un catcheur professionnel à la retraite, devenu acteur.
 Steve Austin est un animateur de télévision américain.
 Stephen F. Austin (1793–1836), est le fondateur de la république du Texas.
 Steve Austin est le chanteur et bassiste du groupe américain Today Is The Day.